Gataučiai ist der Name mehrerer Orte in Litauen
 Gataučiai (Rajongemeinde Joniškis), Rajongemeinde Joniškis, Bezirk Šiauliai 
 Gataučiai (Rajongemeinde Pakruojis), Rajongemeinde Pakruojis, Bezirk Šiauliai